Khachen kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Seyidshen, ort, Chodzjaly, 
 Xaçınçay (vattendrag i Azerbajdzjan, lat 40,20, long 47,23), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar